André Combes peut désigner :
 André Combes (1899-1969), un historiographe et prêtre catholique français ;
 André Combes (1905-1987), un professeur et mathématicien français ;
 André Combes (1924-), un écrivain français ;
 André Combes (1939-), un historien français ;
 André Combes (1944-), un écrivain français.

Voir aussi